Arif peut désigner :

Patronyme 

  (1927-1991), poète turque ;
 Einat Arif Galanti (1975-), artiste israélienne ;
 Hamid Arif (1977-), joueur marocain de rugby à XV ;
  (1950-2011), physicien égypto-américain ;
 Ibn al-Arif (1088-1141), soufi andalou ;
 Kader Arif (1959-), homme politique français ;
 Muhammad Arif (1976-2021), homme politique indonésien ;
 Nassim Arif (1982-), joueur franco-marocain de rugby à XV ;
  (1981-), joueur de cricket pakistanais ;
 Saïd Arif (1965-2015), djihadiste algérien ;
 Arif (1986-), un rappeur norvégien.

Prénom

Fiction 
 Zahir Arif, personnage de la série télévisée Oz.

Toponyme 

 Aït Arif, hameau algérien ;
 Koudiet N'Aït Arif, montagne algérienne.

Sigle 

ARIF est un sigle désignant notamment :
 L'Association pour le rétablissement des institutions et œuvres israélites en France.

Voir aussi